Катрина Адамс (; род. 5 августа 1968, Чикаго) — американская профессиональная теннисистка, тренер, теннисный комментатор и спортивный функционер. Бывшая 8-я ракетка мира в парном разряде, победительница чемпионата мира среди пар (1988), в общей сложности победительница 20 турниров WTA в парном разряде. По окончании игровой карьеры — член Совета директоров, вице-президент и президент (с 2015 года) USTA.

Игровая карьера 
Катрина Адамс начала играть в теннис в возрасте шести лет. В 1983 и 1984 годах Адамс, в это время заканчивавшая школу, дважды становилась чемпионкой штата Иллинойс среди девушек в одиночном разряде. В годы учёбы в Северо-Западном университете Адамс дважды избиралась в символическую студенческую сборную Северной Америки. В 1986 году она выиграла со сборной университета чемпионат конференции Big Ten, а на следующий год стала первой в истории чернокожей чемпионкой NCAA в парном разряде (с Дайан Доннелли).

Начиная с 1986 года Адамс также стала регулярной участницей профессиональных теннисных турниров ITF и WTA. Уже летом 1986 года она выиграла свои первые два втурнира-«десятитысячника» ITF в парном разряде, а в конце 1987 года завоевала первый парный титул в турнирах WTA. До конца 1989 года Адамс довела число своих побед в турнирах WTA в парном разряде до десяти. Шесть из этих титулов были завоёваны в паре с Зиной Гаррисон, в том числе и на чемпионате мира WTA среди пар, выигранном в конце 1988 года, а ещё три с Лори Макнил. В паре с Гаррисон Адамс также дошла до полуфинала Уимблдонского турнира 1988 года, где они переиграли четвёртую пару турнира Лори Макнил-Бетси Нагельсен прежде, чем проиграть посеянным одиннадцатыми Наталье Зверевой и Ларисе Савченко. В итоге к августу 1989 года Адамс поднялась в рейтинге WTA среди игроков в парном разряде до восьмого места. В одиночном разряде её успехи были скромней — только один проигранный финал в турнирах WTA в начале 1988 года и 67-е место в рейтинге к маю 1989 года.

После этого Катрина Адамс оставалась среди сильнейших парных игроков мира вплоть до 1997 года, неизменно заканчивая год в Top-50. Ещё один удачный период в её карьере продлился с конца 1992 по начало 1994 года — за это время Адамс сыграла в девяти финалах турниров WTA и завоевала пять титулов. Основной партнёршей Адамс на корте в это время была нидерландская теннисистка Манон Боллеграф, выигравшая с ней в частности турнир WTA I категории в Филадельфии после побед над всеми тремя парами, возглавлявшими посев. Они также несколько раз доходили вместе до четвертьфиналов турниров Большого шлема, хотя полуфинальный успех 1988 года Адамс повторить не смогла.

Свой последний, двадцатый титул в турнирах WTA Катрина Адамс завоевала в Бирмингеме летом 1997 года, а в последний раз играла в финале в январе следующего года в Сиднее. Она завершила игровую карьеру после Открытого чемпионата США 1999 года. Впоследствии её имя было включено в списки Зала теннисной славы Чикагского округа (в 2008 году) и Зала негритянской теннисной славы (в 2012 году).

Положение в рейтинге в конце года

Финалы турниров WTA за карьеру

Дальнейшая карьера 
По окончании выступлений Катрина Адамс работала как спортивный комментатор, в том числе на телеканалах BET и ESPN. Этот период её карьеры продолжался с 1999 по 2001 год. С 1999 по 2002 год она также работала как национальный тренер Ассоциации тенниса Соединённых Штатов (USTA). Её сотрудничество в USTA в эти годы также включало работу в комитете по развитию игроков и в исполнительном комитете USTA. 

С 2002 по 2004 год Адамс работала в конфликтной комиссии USTA, а в 2005 году была избрана в Совет директоров этой организации. В Совете директоров она оставалась три срока подряд, до 2010 года, а в 2011 году была избрана вице-президентом USTA. Через два года она стала первым вице-президентом USTA, а в ноябре 2014 года была избрана президентом. Её срок в этой должности начинается в 2015 году. С 2011 по 2013 год Адамс также была членом комиссии ITF по теннисным правилам.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Катрина Адамс на сайте USTA 

Теннисисты США
Теннисные функционеры
Спортивные функционеры США
Теннисные тренеры США
Спортивные телекомментаторы
Выпускники Северо-Западного университета